Big Brother – nigerska wersja Big Brothera. Premiera była 5 marca 2006 roku. Doszło tylko do jednej edycji. Stacją telewizyjną, która pokazywała show, była M-Net. Prowadzącymi byli Olisa Adibua i Michelle Dede.

1 edycja 
Start: 5 marca 2006 roku 
Koniec: 4 czerwca 2006 roku 
Dni: 92

Uczestnicy: 
 Katung - (zwycięzca) 	
 Francisca - 2 miejsce
 Ify - 3 miejsce
 Sandy - 4 miejsce 	 
 Frank - 5 miejsce
 Joseph - 6 miejsce
 Helen - 7 miejsce
 Ebuka - 8 miejsce
 Gideon - 9 miejsce 
 Maureen - 10 miejsce	 
 Joan - 11 miejsce
 Chinedu - 12 miejsce
 Yinka - 13 miejsce	
 Ichemeta -14 miejsce

Tabela nominacyjna 

Nigeria
Nigeria